Dobrzan è il nome delle seguenti località:
 Dobrzan (oggi Dobřany) – città ceca nella regione di Plzeň
 Dobrzan (oggi Dobřany) – comune ceco nella regione di Hradec Králové